Награда Сателит за најбољу глумицу у главној улози једна је од Награда Сателит које додељује „Међународна новинарска академија“. Награда се првобитно додељивала у две категорије – за најбољу глумицу у драми и за најбољу глумицу у мјузиклу или комедији – све док 2011. године нису спојене у једну. Међутим, од 2018. године поново се додељују две награде у различитим категоријама.

Најбоља глумица у мјузиклу или комедији (1996–2010, 2018−)

Најбоља глумица у драми (1996–2010, 2018−)

Најбоља глумица у играном филму (2011–2017)

Извори 

Награде Сателит